Froxfield kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Froxfield and Privett, England, Hampshire, 
 Froxfield, Wiltshire, England, Wiltshire, 
 Froxfield, Hampshire - en ort i Hampshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar